Славинск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Славинск — посёлок в Петриковском районе Гомельской области.
 Славинск — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Славинск — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Славинск — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.